Jaime López – hiszpański malarz XV-wieczny
 Jaime López (1949–1974) – meksykański piłkarz
 Jaime López (ur. 1954) – meksykański piosenkarz
 Jaime López – hiszpański lekkoatleta aktywny w latach 80. XX wieku
 Jaime Chris López (ur. 1979) – meksykański polityk 
 Jaime López (ur. 1986) – hiszpański pięcioboista nowoczesny